Николай Бочкарёв:
 Бочкарёв, Николай Геннадиевич (1947—2022) — советский и российский астрофизик, доктор физико-математических наук.
 Бочкарёв, Николай Иванович (1930—1999) — советский и российский философ, специалист в области истории социально-политических и философских учений в России.
 Бочкарёв, Николай Васильевич (1932—2016) — Герой Социалистического Труда.